Kamieńskie – miasto na Ukrainie
 Kamieńskie – stacja kolejowa na Ukrainie

 Kamieńskie – wieś w Polsce
 Kamieńskie – gromada we wsi Długie Kamieńskie